Джхал-Магси (, ) — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан. Административный центр — город Джхал-Магси.

География 
Площадь округа — 3 078 км². На севере граничит с округом Болан, на западе — с округом Хуздар, на востоке — с округами Насирабад и Джафарабад, на юге — с провинцией Синд.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на два техсила: Джхал-Магси и Гандава .

Население 
По данным  переписи 1998 года, население округа составляло 109 941 человека, из которых мужчины составляли 53,54 %, женщины — соответственно 46,46 %. Уровень грамотности населения (от 10 лет и старше) составлял 23 %. Средняя плотность населения — 35,7 чел./км².

Ссылки 
 DISTRICT AT A GLANCE JHAL MAGSI 
 Tehsils & Unions in the District of Jhal Magsi 

Округа пакистанского Белуджистана